Iniciálová zkratka VLT má několik významů:
 Very Large Telescope
 Videoloterijní terminál
 Vince Lombardi Trophy – česky Trofej Vince Lombardiho pro vítězný tým Super Bowlu
 Vestmanlands Läns Tidning – švédský deník
 poštovní kód maltské Valletty